Tommaselli – cognome italiano
 Domino Tommaselli – azienda italiana
 Scuola rurale Gaetano Tommaselli – ex scuola di epoca fascista